Evropa je zejména kontinent. 

Další významy:

 Evropská unie (často též jako „sjednocená Evropa“) – politická a ekonomická unie
 Evropa svobody a demokracie – politická frakce v Evropském parlamentu
 Svobodná Evropa (plný anglický název Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)) – rozhlasová organizace založená Kongresem USA pro šíření objektivních informací v diktátorských režimech
 Evropa 2 – česká rozhlasová stanice
 Evropa realitní kancelář – česká realitní kancelář
 Nová Evropa: Stanovisko slovanské – dílo Tomáše Garrigua Masaryka
 Divoká Evropa – britský dokumentární seriál
 Evropa Ekologie – Zelení – francouzská politická strana
 Evropa (hra) – vědomostní hra

Související články 
 Plynovod Jamal–Evropa
 Průplav Seina – severní Evropa